

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Judziki – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Bargłów Kościelny 
 Judziki – przysiółek wsi Bartosze w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk
 Judziki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Olecko